

Patronyme 

 Jean Guyot de Châtelet (1512-1588), compositeur et poète liégeois ;
 Pierre-François Guyot Desfontaines (1685-1745), journaliste, critique, traducteur français ;
 Edmé-Gilles Guyot (1706-1786), mathématicien, physicien et cartographe français ;
 Nicolas-Pierre Duclos-Guyot (1722-1794), navigateur français ;
 Joseph Nicolas Guyot (1728-1816), jurisconsulte français ;
 Gabriel Guyot de Folleville (1764-1794), prêtre français ;
 Étienne Guyot (1767-1807), militaire français ;
 Claude Étienne Guyot (1768-1837), militaire français ;
 Antoine-Patrice Guyot (1777-1845), peintre paysagiste et professeur français ;
 Eugène Guyot (1803-1868), directeur de la colonisation en Algérie ;
 Arnold Henri Guyot (1807-1884), géographe, géologue et météorologue américain d'origine suisse ;
 Jules Guyot (1807-1872), médecin, physicien et agronome viticole français ; 
 Joseph Florent Ernest Guyot de Lespart (1808-1870), général français ;
 Jean François Edmond Guyot Dessaigne (1833-1907), avocat et homme politique français ;
 Paul Guyot (1834-1909), homme politique français ;
 Yves Guyot (1843-1928), homme politique, journaliste et économiste français.
 Henri Gaspard Guyot (1864-1896), médecin et écrivain français ;
 Jean Guyot de Villeneuve, (1864-1909), homme politique français ;
 Jean Guyot de Villeneuve (1864-1909), militaire et homme politique français.
 Raymond Guyot (1877-1934), professeur d'université et historien français ;
 René Guyot (1881-), tireur sportif français ;
 Albert Guyot (1881-1947), pilote automobile français ;
 Georges Guyot (1885-1972), artiste animalier français ;
 Claude Guyot (1890-1965), homme politique français ;
 Albert Guyot (1903-1985), réalisateur, scénariste et dialoguiste français ; 
 Raymond Guyot (1903-1986), personnalité politique française ;
 Pierre-Étienne Guyot (1905-1985), dirigeant sportif français ;
 Jean Guyot (1905-1988), prélat français ;
 Jean Guyot (1918-2000), résistant, Compagnon de la Libération et ingénieur français ;
 Marius Guyot (1918-2006), militaire français ;
 Jean Guyot (1921-2006), haut fonctionnaire, banquier, mécène et philanthrope français ;
 Raymonde Guyot (1935-), monteuse de cinéma française ; 
 Bernard Guyot (1945-2021), coureur cycliste français ;
 Gilles Guyot (1946-), professeur de gestion français ;
 Michel Guyot (1947-), propriétaire de châteaux français ;
 Régis Guyot (1949-), préfet français ;
 Pascal Guyot (1959-), coureur cycliste français ;
 Virginie Guyot (1976-), militaire française ;
 Christophe Guyot (1962-), pilote moto français ; 
 Éric Guyot (1962-), coureur cycliste français ; 
 Claire Guyot (1966-), comédienne de doublage française ; 
 Laurent Guyot (1969-), footballeur français ; 
 Romain Guyot (1969-), clarinettiste français ; 
 Pierre Guyot (1970-), journaliste, réalisateur et producteur français ;
 Romain Guyot (1992-2016), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Guyot, cratère météoritique situé sur la face cachée de la Lune ;
 Glacier Guyot, glacier d’Alaska dans la région de recensement de Valdez-Cordova ;
 mont Guyot, une montagne située dans les monts Great Smoky, sur la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord.

Autres 

 Poire guyot, variété de poire ;
 Guyot simple, technique de taille de la vigne ;
 Guyot double, technique de taille de la vigne ;
 Guyot Poussard, technique de taille de la vigne ;
 Guyot, mont sous-marin tronconique au sommet aplati.

Patronyme français